Чарлз Лейси Вич () — астронавт НАСА, полковник ВВС США. Совершил два космических полёта — на шаттлах: «Дискавери» и «Колумбия», в качестве специалиста полёта.

Рождение и образование 

Вич родился в 1944 году в городе Чикаго, штат Иллинойс, но своим родным считает город Гонолулу, штат Гавайи, где в 1962 году окончил среднюю школу. В 1966 году окончил Военно-воздушную Академию ВВС США и получил степень бакалавра (управление проектированием).

Военная карьера 
С 1966 года служил в ВВС США. Прошел лётную подготовку на авиабазе ВВС Муди в Джорджии и в 1967 году получил «крылья» пилота ВВС. Прошел подготовку на курсах лётчиков-истребителей на авиабазе Лак в Аризоне. С 1968 по 1981 год, более 14-ти лет служил лётчиком-истребителем ВВС США, летал на самолетах F-100 Супер Сейбр, F-111, и Republic F-105 Thunderchief на базах в США, Европе и Дальнем Востоке. Принимал участие во Вьетнамской войне и выполнил 275 боевых вылетов. В 1976—1977 годах служил в эскадрилье высшего пилотажа (акробатической эскадрильи) ВВС США — «Буревестники» на самолетах T-38. Ушёл в отставку из ВВС США в 1981 году, но продолжал служить в качестве лётчика-истребителя ВВС Национальной гвардии Техаса.

Общий налёт на различных типах самолётов составляет более 5 000 часов.

Профессиональная деятельность 
С января 1982 года работал в Космическом центре имени Джонсона в Хьюсьоне, в Техасе, в качестве инженера и лётчика-исследователя. Был пилотом инструктором самолёта-тренажера шаттла, модификации самолёта Гольфстрим-II, использовавшегося для подготовки пилотов шаттлов.

Космическая подготовка 
В мае 1984 года был зачислен в отряд астронавтов НАСА в составе 10-го набора в качестве специалиста полёта. Прошел курс ОКП с июля 1984 года. По окончании её в июне 1985 года получил квалификацию специалиста полёта и назначение в Отдел астронавтов НАСА. С 1992 года работал по программе использования робототехнических устройств на борту орбитальной станции.

Космические полёты 
 Первый полёт — STS-39, «шаттл Дискавери». Стартовал в космос 28 апреля 1991 года в качестве специалиста полёта, приземление 6 мая. Продолжительность полёта составила 8 суток 7 часов 23 минуты.
 Второй полёт — STS-52, «шаттл Колумбия». Стартовал в космос 22 октября 1992 года в качестве специалиста полёта, приземление 1 ноября. Продолжительность полёта составила 9 суток 20 часов 57 минут.

Провел в космосе — 18 суток 4 часа 20 минут 24 секунды.

Память 
Умер в Хьюстоне 3 октября 1995 года от рака мозга. Похоронен на Мемориальном кладбище Панчбоул, город Гонолулу, Гавайи.

Награды 
Имеет награды — Авиационный крест «За выдающиеся заслуги», медаль «За воздушные операции», медаль ВВС «За заслуги», медаль «Пурпурное сердце». Также награждён двумя медалями НАСА «За космический полёт».

Семья 
Был женат на Элис Мейг Скотт, у них двое детей. Увлекался сёрфингом, велоспортом, чтением. Любил проводить время со своей семьей.

См. также 
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Примечания 

Астронавты США
Похороненные в Гонолулу
Выпускники Школы Пунахоу